Франсуаза-Элеонора Виллен (, 1761, Льеж, Льежское епископство — 26 марта 1783, Стокгольм) — льежская актриса, известная под сценическим псевдонимом Мадемуазель Барон или Мадемуазель Барон Младшая. Она была занята в Швеции во Французском театре Густава III с 1781 по 1783 год, где имела репутацию одной из самых выдающихся актрис. Она также вошла в историю как любовница будущего шведского короля Карла XIII.

Биография 
Франсуаза-Элеонора Виллен родилась в семье Габриэля Виллена и Антуанетты Баптист. Задокументировано её пребывание в Гааге в 1779—1780 годах. В 1781 году она была приглашена в качестве «первой актрисы Французского театра Его Величества короля Швеции» () Жаком-Мари Буте де Монвелем. Она стала звездой своей труппы во время пребывания в Швеции, но ещё большую известность в истории ей принесла её любовная связь с братом короля, герцогом Карлом, отношения, которые привлекли большое общественное внимание, особенно из-за сумм денег, которые он тратил на неё, и из-за большой скорби, которую он высказывал после её ранней смерти.

Граф Аксель фон Ферсен Старший отмечал в декабре 1782 года, что Карл заменил Шарлотту Слоттсберг мадемуазель Барон (после изгнания Шарлотта Эккерман), и дал подробный отчёт о смерти Франсуазы-Элеоноры Виллен в марте 1783 года. Согласно ему герцог взял на себя большие расходы на её похороны, при этом сам он был уже в состоянии банкротства из-за своих долгов. Король и герцог финансировали похороны этой актрисы, и за траурной процессией следовали люди королевского двора. Подобная церемония едва ли подходила для человека класса Виллен, так как её профессия не приветствовалась католической церковью.

Примечания

Источники 
 F.A. Dahlgren, Anteckningar om Stockholms theatrar, 1866
 Andersson, Ingvar (red.), Gustavianskt: [1771-1810] : en bokfilm, [Ny utg.], Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1979
 Stockholm (1995) Svenskt musikhistoriskt arkiv Bulletin 29 ISSN 0586-0709
 Carl Forsstrand: Sophie Hagman och hennes samtida. Några anteckningar från det gustavianska Stockholm. Second edition. Wahlström & Widstrand, Stockholm (1911)

Актрисы Франции XVIII века
Любовницы Карла XIII
Куртизанки Франции